Proletarski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

Siedlungen städtischen Typs:
 Proletarski (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Proletarski (Moskau), in der Oblast Moskau
Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Republik Adygeja:
 Proletarski (Adygeja)
 in der Oblast Brjansk:
 Proletarski (Brjansk, Pogar), im Rajon Pogar
 Proletarski (Brjansk, Trubtschewsk), im Rajon Trubtschewsk
 in der Republik Kalmückien:
 Proletarski (Kalmückien)
 in der Oblast Kaluga:
 Proletarski (Kaluga)
 in der Region Krasnodar:
 Proletarski (Krasnodar, Jejsk), im Rajon Jejsk
 Proletarski (Krasnodar, Kawkasskaja), im Rajon Kawkasskaja
 Proletarski (Krasnodar, Korenowsk), im Rajon Korenowsk
 Proletarski (Krasnodar, Krymsk), im Rajon Krymsk
 Proletarski (Krasnodar, Kuschtschowskaja), im Rajon Kuschtschowskaja
 Proletarski (Krasnodar, Mostowskoi), im Rajon Mostowskoi
 in der Oblast Kursk:
 Proletarski (Kursk, Obojan), im Rajon Obojan
 Proletarski (Kursk, Schelesnogorsk), im Rajon Schelesnogorsk
 in der Oblast Lipezk:
 Proletarski (Lipezk)
 in der Oblast Magadan:
 Proletarski (Magadan)
 in der Oblast Nowgorod:
 Proletarski (Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Proletarski (Nowosibirsk)
 in der Oblast Omsk:
 Proletarski (Omsk, Ljubinski), im Rajon Ljubinski
 Proletarski (Omsk, Moskalenki), im Rajon Moskalenki
 in der Oblast Orjol:
 Proletarski (Orjol, Mzensk), im Rajon Mzensk
 Proletarski (Orjol, Nowosil), im Rajon Nowosil
 in der Oblast Pensa:
 Proletarski (Pensa)
 in der Region Perm:
 Proletarski (Perm)
 in der Oblast Rjasan:
 Proletarski (Rjasan, Miloslawskoje), im Rajon Miloslawskoje
 Proletarski (Rjasan, Schazk), im Rajon Schazk
 Proletarski (Rjasan, Schilowo), im Rajon Schilowo
 in der Oblast Rostow:
 Proletarski (Rostow, Orlowski), im Rajon Orlowski
 Proletarski (Rostow, Tazinskaja), im Rajon Tazinskaja
 in der Region Stawropol:
 Proletarski (Stawropol, Krasnogwardeiskoje), im Rajon Krasnogwardeiskoje
 Proletarski (Stawropol, Kurskaja), im Rajon Kurskaja
 in der Oblast Tula:
 Proletarski (Tula)
 in der Oblast Wladimir:
 Proletarski (Wladimir, Gorochowez), im Rajon Gorochowez
 Proletarski (Wladimir, Wjasniki), im Rajon Wjasniki
 in der Oblast Wologda:
 Proletarski (Wologda)

Siehe auch:
 Proletarsk